Saint-Gingolph bezeichnet zwei durch den Gebirgsbach Morge getrennte Gemeinden am Südufer des Genfersees:
 Saint-Gingolph VS im Kanton Wallis, Schweiz
 Saint-Gingolph (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie, Frankreich